Slovenské příjmení Ondruš nosí více různých osobností:

Anton Ondruš (* 1950) – slovenský fotbalista
Branislav Ondruš – slovenský politik
František Ondruš (* 1953) – český politik, poslanec PSP za US
Ján Ondruš – slovenský básník a překladatel
Ludmila Melková-Ondrušová (1897–1955) – slezská malířka
Michal Ondruš (1906–??) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
Šimon Ondruš (1924–2011) – slovenský jazykovědec a pedagog
Vladimír Ondruš (* 1942) – slovenský politik VPN

Související články 
 Vondrouš
 Vondruška
 Ondrášek
 Ondrušky
 Ondráš